Grüneck ist der Name folgender Orte:

 Grüneck TG, Siedlung in der Gemeinde Mühlheim im Kanton Thurgau, Schweiz
 Burg Grüneck (Ilanz), Burgruine bei Ilanz im Bezirk Surselva im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Grüneck (Obereggenen), abgegangene Burg bei Schliengen-Schallsingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg, Deutschland
 Haus Grüneck, Villa in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Mintraching (Grüneck), Ortsteil von Neufahrn bei Freising, Oberbayern

Berge:
 Grüneck (Tegernseer Berge), 1395 m hoher Berg bei Kreuth, Oberbayern

Siehe auch:
 Schmid von Grüneck